Gebremariam ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alana Gebremariam (* 1997), belarussische Aktivistin und Feministin
 Gebregziabher Gebremariam (* 1984) äthiopischer Langstreckenläufer